Казаново — топоним, название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Казаново — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Казаново — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Казаново — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Казаново — деревня в Почепском районе Брянской области
 Казаново — село в Шилкинском районе Забайкальского края.
 Казаново — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Казаново — урочище в Коломенском районе Московской области.
 Казаново — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

См. также 
 Казан (значения)
 Казанка
 Казанов
 Казанова (значения)
 Казановская
 Казановский
 Казанск
 Казанская
 Казанский
 Казанское
 Казань (значения)